Aleksandr Vasil'evič Družinin (1824-1864) – scrittore e critico letterario russo
 Boris Družinin (1938) – damista e allenatore russo di nascita lituana
 Egor Vladislavovič Družinin (1972) – attore, regista e coreografo russo